Krabi (provincie), een provincie in het zuiden van Thailand.
Amphoe Mueang Krabi, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het zuiden van Thailand.
Krabi (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand
Krabi (Estland), een plaats in Estland, gemeente Rõuge